Енсинал има више значења:
 Енсинал (Нови Мексико)
 Енсинал (Тексас)